Peterka může být:

 Alena Peterková (* 1960) – česká atletka, běžkyně
 Eva Peterková (1942–???) – bezpartijní poslankyně FS za normalizace
 František Peterka – více osob
 Jiří Peterka (* 1958) – konzultant a publicista v oblasti telekomunikací a vysokoškolský pedagog
 Josef Peterka (* 1944) – český básník a literární teoretik
 Josef Peterka viz Bob Hurikán (1907–1965) – český spisovatel, publicista a partyzán
 Karel Peterka (* 1950) – český hudebník, autor protestsongů a podnikatel stojící za společností Česká muzika
 Ludmila Peterková (* 1967) – česká klarinetistka
 Miroslav Peterka (* 1947) – český vědec
 Miroslav Peterka (fotograf) (1924–1990) – český fotograf
 Primož Peterka (* 1979) – slovinský skokan na lyžích

jiný význam
 Peterka a spol. – hudební skupina
 student Antonín Peterka zvaný též Šejk – postava z filmu Cesta do hlubin študákovy duše z roku 1939 režiséra Martina Friče, kterou zde hrál Richard Antonín Strejka

Externí odkazy